Либерия — может означать следующее:

 Либерия — государство на западном побережье Африки.
 Либерия — кантон в провинции Гуанакасте, Коста-Рика.
 Либерия — город в провинции Гуанакасте, Коста-Рика.
 (1816) Либерия — астероид главного пояса.
 Либерия (фотография) — фотография Мартина Мункачи.
 Библиотека Ивана Грозного — часто называется либери́ей или либереей, от  — «книга»

См. также 
 Либер
 Либера (значения)
 Либерий